Natalia Morozowicz
 Rufin Morozowicz
 Maria Morozowicz-Szczepkowska
 Pawieł Cyras-Morozowicz
 Henrique de Curitiba (Zbigniew Henrique Morozowicz)